Brandon Mayfield (15 de Julho de 1966) é um advogado americano no Oregon, Estados Unidos.

Ver também 
 COINTELPRO
 Cartas de Segurança Nacional
 Prisões secretas da CIA
 MKULTRA
 KGB
 NSA
 Mossad
 SNI
 Abin
 Espionagem

Referencias externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advogados dos Estados Unidos